Warschauer Vertrag steht für:

 Warschauer Vertrag (1773), preußisch-polnischer Staatsvertrag
 Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand von 1955, siehe Warschauer Pakt
 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen von 1970

Siehe auch:
 Vertrag von Warschau
 Warschauer Abkommen über die Beförderung im internationalen Luftverkehr
 Deutsch-polnischer Grenzvertrag (1990)